Großsteingrab Jonstrup Vang steht für:

 Großsteingrab Jonstrup Vang 1
 Großsteingrab Jonstrup Vang 2
 Großsteingrab Jonstrup Vang 3
 Großsteingrab Jonstrup Vang/Afd. 105
 Großsteingrab Jonstrup Vang/Afd. 106